Estación Estadio puede referirse a:

 Estación Estadio, del Metro de Medellín.
 Estación Estadio del sistema de transporte masivo MIO de Cali.